Recht est un nom français d'origine alsacienne.

Patronyme 
 Robin Recht, dessinateur de bande dessinée 
 Roland Recht, historien de l’art français.
 Zachary Allan Recht, écrivain américain
 , rocker américain.
 , designer islandais.
 , écrivain allemand.
 , mathématicien américain.

Toponyme 
 Recht est une section de la commune belge de Saint-Vith 
 , cratère de la lune.

Sources

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français